

Sigle 
 Guardia nazionale italiana

Codici 
 GNI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Green Island / Ludao (Taiwan)
 gni – codice ISO 639-3 della lingua gooniyandi